Честър може да се отнася за:
 Честър, град в Англия
 Градове в САЩ
 Честър (Монтана)
 Честър (Пенсилвания)